Roubaud är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Émile Roubaud (1882–1962), fransk entomolog
 Franz Roubaud (1856–1928), rysk konstnär
 Jacques Roubaud (född 1932), fransk poet och matematiker
 Jean-Marc Roubaud (född 1951), fransk politiker

Franska efternamn